Ce nom peut désigner:

Gomes Freire de Andrade (1685-1763) gouverneur portugais du Minas Gerais et de Rio de Janeiro (1733 — 1763).
Gomes Freire de Andrade (1757-1817) général portugais.